Franco Lolli peut désigner plusieurs personnes :
 Franco Lolli (1910-1966), un scénographe italien travaillant tant pour le cinéma que pour le théâtre ;
 Franco Lolli (né en 1983), un réalisateur et scénariste colombien.